Diverse navi della Royal Navy britannica hanno avuto il nome HMS Sussex:

HMS Sussex (1693) – vascello di terza classe varato nel 1693 e affondato nel 1694 dopo aver fatto naufragio.
HMS Sussex (96) – incrociatore pesante della classe County varato nel 1928 e demolito nel 1950.
HMS Sussex – nome della base della Royal Naval Reserve situata a Brighton, chiusa nel 1994.

Sussex